Llista dels 281 municipis del departament francès de la Viena (86).

Vegeu també 
 Cantons de la Viena

 
Viena